Шарль Амле́н (; род. ) — канадский шорт-трекист, 4-кратный олимпийский чемпион и 15-кратный чемпион мира.

Биография 
Шарль Амлен родился в Леви, но вырос в Сент-Жюли, к востоку от Монреаля. Его младший брат Франсуа начал кататься на коньках в возрасте 5-ти лет. Шарль, который был старше брата на 2 года занимался бейсболом под руководством отца, и присоединился к брату на льду в возрасте 9-ти лет, в 1994 году. Их отец, Ив, также проявил большой интерес к новой страсти своих сыновей и начал тренировать их. 

Братья Амлен регулярно катались на коньках на арене Сент-Жюли, прежде чем присоединились к Монреальскому международному конькобежному клубу в 2000 году. Шарль дебютировал на международном уровне в 2001 году на юниорском чемпионате мира в Варшаве, а завоевал свою первую международную медаль на чемпионате мира среди юниоров в Чхунчхоне 2002 года. Он был частью канадской команды, которая выиграла серебряную медаль в эстафете. 

Год спустя на чемпионате мира среди юниоров в Будапеште финишировал 2-м после южнокорейца Ли Хо Сока на дистанциях 500 м и 1500 м и завоевал бронзовую медаль в мужской эстафете. Осенью он дебютировал на Кубке мира. В 2004 году на юниорском чемпионате мира в Пекине вновь стал бронзовым призёром в эстафете. 

На Кубке мира 2004 года в Чехии он занял 2-е место в эстафете и финишировал 3-м в беге на 1000 метров в Бормио. А в декабре выиграл свою первую гонку Кубка мира в Сагенее. В конце сезона одержал победы на 1000 м в Будапеште и на 500 м в Словакии. В марте 2005 года Амлен выиграл серебро в беге на 500 м и золото в эстафете на чемпионате мира в Пекине.

На зимних Олимпийских играх 2006 в Турине он выиграл серебряную медаль в эстафете, а в индивидуальных соревнованиях его лучшим результатом стало 4-е место на 1500 метрах. Через два месяца после завоевания своей первой олимпийской медали Амлен выиграл бронзовую медаль в беге на 1000 м и помог сборной Канаде второй год подряд завоевать золотую медаль в эстафете.

В 2006-07 годах он выиграл гонки Кубка мира на дистанциях 500 и 1000 метров и чемпионате мира в Милане на дистанции 500 метров. В 2008 и 2009 годах Амлен выиграл два Кубка мира в общем зачёте на дистанции 500 м и один на 1000 м. На чемпионате мира в Вене 2009 года он выиграл свою вторую золотую медаль на дистанции 500 метров за три года. 

В преддверии зимних Олимпийских игр 2010 года Шарль завоевал золотые медали на дистанции 500 метров на этапах Кубка мира в Сеуле и Монреале. На следующих зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере выиграл две золотые медали, став лучшим на дистанции 500 метров и в эстафете. В 2011 году на чемпионате мира в Шеффилде выиграл золотую медаль в эстафете и серебряную в общем зачёте многоборья.

С 2011 по 2013 год Амлен выиграл 13 индивидуальных гонок Кубка мира и 10 медалей на чемпионатах мира. На зимних Олимпийских играх в Сочи выиграл золото на дистанции 1500 метров. Он упал в забегах на 500 м и четвертьфинале на 1000 м. На чемпионате мира в Монреале 2014 года он завоевал золотую медаль на дистанции 1500 м и бронзовую медаль на дистанции 500 м, выиграв 3-е место в многоборье.

На чемпионате мира в Москве 2015 года он взял серебро на дистанции 1000 м и бронзу на дистанции 1500 м. В сезоне 2015-16 годов он завоевал шесть индивидуальных золотых медалей на пяти этапах Кубка мира и занял 2-е место в общем зачете на чемпионате мира 2016 года, выиграв золото на дистанции 1000 м и серебро в эстафете. В сезоне 2016-17 выиграл ещё две золотые медали Кубка мира, а также бронзу на дистанции 1000 м на чемпионате мира в Роттердаме.

В сезоне 2017/18 годов Амлен завоевал три золотые медали Кубка мира (одну на дистанции 1500 м и две в эстафете 5000 м), а также две бронзовые (в эстафете и 1500 м). В феврале на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане он участвовал на дистанциях 500 м, 1000 м и 1500 м, но был оштрафован во всех трёх дисциплинах и не попал на подиум, но всё же выиграл бронзовую медаль в эстафете.

В марте 2018 года на чемпионате мира в Монреале Шарль завоевал золото на дистанциях 1000 и 1500 м и серебро в эстафете. В сезоне 2020/21 годов он выиграл 37 медалей Кубка мира ISU, в том числе 13 золотых, пять из которых пришли в эстафете, а также выиграл золотую медаль на дистанции 1500 м на чемпионате мира в Дордрехте.

На зимних Олимпийских играх в Пекине ему была оказана честь быть знаменосцем церемонии открытия сборной Канады, а 16 февраля Амлен выиграл свою 6-ю олимпийскую медаль, приведя Канаду к золотой медали в мужской эстафете. И только россиянин Виктор Ан имеет больше олимпийских титулов, чем Амлен. В апреле 2022 года после чемпионата мира в Монреале Шарль Амлен завершил карьеру спортсмена в возрасте 38 лет, выиграв с командой бронзовую медаль в эстафете.

Результаты на Олимпийских играх

Личная жизнь 
Шарль Амлен с 2010 года был в отношениях с канадской шорт-трекисткой Марианной Сен-Желе. Их поцелуй после победы Амлена на дистанции 500 м был широко освещён. В 2010 году журнал Hello! назвал эту пару в своем списке «50 Самых красивых в Канаде». Они объявили о прекращении своих отношений вскоре после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Он женат на канадской телеведущей Женевьеве Лефевр-Тардиф, у них родилась в 2020 году дочь Виолетта.

Его младший брат Франсуа выиграл золото в шорт-треке в эстафете на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Его отец Ив был лидером канадской команды по шорт-треку с 2010 по 2014 года. Его мать Манон Гуле является двоюродной сестрой члена Зала славы НХЛ Мишелем Гуле, который выступал за «Квебек Нордикс» и «Чикаго Блэкхокс». Амлен получил награду Марка Ганьона от Speed Skating Canada 11 раз в период с 2005 по 2021 год. Награда признает канадского спортсмена года по шорт-треку. Он любит играть в видеоигры, ходить в кино.

Примечания

Ссылки 
  Профиль на сайте isu
 Результаты на the-sports.org
 Charles Hamelin - Конькобежный спорт Канада
 Charles Hamelin - Team Canada - Official Olympic Team Website
 

Шорт-трекисты по алфавиту
Шорт-трекисты Канады
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по шорт-треку
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Шорт-трекисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по шорт-треку
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2022 года